

Aziende
 Takata Corporation – azienda di componentistica automobilistica giapponese

Geografia
 Takata – città di Miike, Fukuoka, Giappone
 Distretto di Takata – distretto di Hiroshima
 Stazione di Rikuzen-Takata – stazione della JR East a Rikuzen-Takata, Iwate, Giappone
 Takata –  stazione della metropolitana di Yokohama in Giappone

Persone
 Hawayo Takata (1900-1980) – spiritualista del Reiki
 Mayuko Takata (* 1971) – attrice giapponese
 Principessa Takata (674-728) – principessa giapponese
 Taylor Takata (* 1982) – atleta statunitense

Altro 
 Hideko Takata – personaggio della Marvel Comics

Pagine correlate 
 Stazione di Takada (Nara)
 Tacatà - singolo dei Tacabro del 2012
 Takada (disambigua)